Сиротін Віктор Миколайович (1922—1991) — Герой Радянського Союзу.
 Сиротін Володимир Павлович — український борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату світу та чемпіонату Європи, майстер спорту України міжнародного класу.
 Сиротін В'ячеслав Федорович (1913—1948) — Герой Радянського Союзу.
 Сиротін Євген Олексійович (1992—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сиротін Микола Якович (1922—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Сиротін Михайло Анатолійович (*1973) — киргизький футболіст, воротар.
 Сиротін Олександр Калістратович (1899-?) — борець вільного стилю радянських часів, чемпіон та майстер спорту СРСР.
 Сиротін Олексій Іванович (1919—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Сиротін Павло Анатолійович (*1967) — радянський, киргизький та український футболіст, та український і киргизький футбольний тренер.

Також 
 Сироткін